Маевская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Новосокольническом районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Маево.

География 
Территория волости граничит на северо-западе с Вязовской, на севере и востоке — с Насвинской, на востоке и юго-востоке — с Пригородной волостями Новосокольнического района, на западе — с Пустошкинским районом, на юге — с Невельским районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Смёртное (1,6 км², глубиной до 4,6 м), Удрай или Удрай Большой (1,5 км², глубиной до 8,6 м), Спастер (1,3 км², глубиной до 10 м) и др.

Население 

Суммарная численность населения Маевской волости и присоединённой к ней Руновской волости, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 1225 человек.

Населённые пункты 
В состав Маевской волости по состоянию на 3 октября 2019 года входят 80 населённых пунктов (деревень):

3 октября 2019 года деревни Жданово, Кузнецы и Мишнево из Маевской волости были переданы в состав Пригородной волости.

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Абово упразднена Законом Псковской области от 29 декабря 2014 года.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Маёвский сельсовет был превращён в Маёвскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Маевская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Новосокольнический район со статусом муниципального района.

С января 2006 до апреля 2015 года в состав волости входили 43 деревни: Абово, Аксюхново, Антропково, Анушково, Алё, Батово, Борисово, Бабино, Борщево, Бычки, Воротково, Еремейцево, Жданово, Жуково, Исаково, Маево, Максимово, Михальцево, Спастер, Синичено, Севастьяново, Усадище, Чурилово, Черничено, Алешково, Дворец, Клочнево, Копытово, Кузнецы, Кулаково, Курилково, Клевцово, Михали, Машарино, Новоселье, Путилово, Паколово, Станьково, Старышкино, Терешково, Мишнево, Андронково, Белочево.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Маевской волости 11 апреля 2015 года была включена упразднённая Руновская волость.

Примечания 

Муниципальные образования Новосокольнического района
Сельские поселения Псковской области